Název Vlásenice má více sídel:
 Vlásenice (Pelhřimov), část města Pelhřimov v okrese Pelhřimov
 Vlásenice (Jistebnice), část obce Jistebnice v okrese Tábor
 Vlásenice-Drbohlavy, část města Pelhřimov v okrese Pelhřimov
podobný název má
 Vlasenice, část obce Lhota-Vlasenice v okrese Pelhřimov

Externí odkazy